Alex Baumann (1964-), nageur canadien ;
 Alex Baumann (1985-), bobeur suisse ;
 Alyssa Baumann (1998-), gymnaste artistique américaine ;
 Arnaud Baumann (1953-), photographe français ;
 Bernd Baumann (1958-), homme politique allemand ;
 Charles Baumann (1874-1931), producteur de cinéma américain ;
 Christian Baumann (1995-), gymnaste artistique suisse ;
 Dieter Baumann (1965-), athlète allemand ;
 Edgar Baumann (1970-), athlète paraguayen ;
 Edith Baumann (1909-1973), femme politique est-allemande ;
  ;
 Eric Baumann (1980-), coureur cycliste allemand ;
 Erwin Friedrich Baumann, (1890-1980), architecte et sculpteur suisse ;
 Felix Baumann (1937-), historien suisse de l'art ;
  (1933-2020), joueur américain de base-ball ;
 Frank Baumann (1969-), footballeur allemand ;
 Franz Baumann (1885-1961), herpétologiste suisse ;
 Guy-Pierre Baumann (1940-2022), cuisinier et restaurateur français ;
 Hans Baumann (1914-1988), écrivain jeunesse et compositeurs de chansons ;
 Heinz Baumann (1928-2023), acteur allemand ;
 Ida Baumann (1864-1932), peintre suisse ;
 J. Alexander Baumann (1942-2022), homme politique suisse ;
 Johannes Baumann (1874-1953), politicien suisse ;
 Jonas Baumann (1990-), fondeur suisse ;
 Kilian Baumann (1980-), homme politique suisse ;
 Lucien Baumann (1910-2012), homme de lettres français ;
 Luitpold Baumann (1844-1919), homme politique allemand ;
 Marc Baumann (1921-2012), peintre français ;
  (1959-), femme d'affaires suisse ;
 Nicola Baumann (1985-), aviatrice et personnalité médiatique allemande ;
 Noam Baumann (1996-), footballeur suisse ;
 Oscar Baumann (1864-1899), géographe et ethnographe autrichien ;
 Patrick Baumann (1967-2018), dirigeant sportif suisse ;
 Peter Baumann (1953-), musicien de musique électronique allemand ;
 Romed Baumann (1986-), skieur alpin autrichien ;
 Stephanie Baumann (1951-), femme politique suisse.

 Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759), philosophe, mathématicien, physicien, astronome et naturaliste français.
Patronyme juif